Bálint Hóman (1885-1951), historien et homme politique hongrois
Hans Linthorst Homan (1903-1986), homme politique et diplomate néerlandais
Korie Homan (née en 1986), joueuse de tennis néerlandaise
Rachel Homan (née en 1989), curleuse canadienne